Битва при Тунисе — сражения и вооружённые конфликты происходившие на территории или в непосредственной близости от Туниса
 Битва при Белом Тунисе (310 до н. э.) — сражение между карфагенянами и войском сиракузского тирана Агафокла
  — сражение между карфагенянами и войском сиракузского тирана Агафокла
 Битва при Тунете — битва между карфагенянами и римлянами в ходе Первой Пунической войны 255 года 
 Осада Тунета — военные действия на завершающем этапе восстания наёмников в Карфагене в 238 году 
 Битва при Тунисском озере — битва между карфагенянами и римлянами в ходе Третьей Пунической войны 149 года 
 Восьмой крестовый поход
 
 Тунисская кампания
 Гонка к Тунису